Званец:

 Званец — комплекс болот в Брестской области Белоруссии.
 Званец — деревня в Бабаевском районе Вологодской области России.